Maikop beschreibt:

die russische Großstadt, siehe Maikop
den gleichnamigen Stadtkreis, siehe Stadtkreis Maikop
den russischen Fußballverein der Stadt, siehe Druschba Maikop